Alleato degli Strozzi, combatté a Montemurlo e fu perciò spedito in esilio e privato dei beni dai Medici.

Collegamenti esterni